Кадышево — название населённых пунктов в России:

 Кадышево — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Кадышево — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
 Кадышево — деревня в Ромодановском районе Мордовии.
 Кадышево — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Кадышево — село в Тетюшском районе Татарстана.
 Кадышево — село в Карсунском районе Ульяновской области.

См. также 
 Кадышев
Новое Кадышево